Název Husův dub nese několik významných nebo památných stromů, většina z nich však zanikla:

 Husův dub (Krakovec) – okres Rakovník
 Husův dub (Osek) – okres Teplice (také známý jako Tlustý dub, Žižkův dub nebo Tisíciletý dub)

Památné stromy Jana Husa